Крижко Василь Васильович (* 1952) — ректор Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, професор, відмінник освіти України, заслужений працівник освіти України, член-кореспондент Української академії наук.
 Крижко Олексій Леонтійович (1938—2008) — голова ради Кримської республіканської організації ветеранів війни, депутат Верховної Ради Криму, генерал-лейтенант.
Українські прізвища